Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Libéma Open 2018. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour 250 qualifizierten sich vier Spieler, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. Hinzu kamen drei Lucky Loser. Insgesamt nahmen 16 Spieler an der Qualifikation teil, die am 9. und 10. Juni 2018 stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 127 kB)

ATP World Tour 2018
Tennisturnier in ’s-Hertogenbosch